Varma (auch Verma, Hindi: वर्मा) ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Varma (1890–1970), estnischer Exilpolitiker, von 1963 bis 1970 Staatsoberhaupt der Republik Estland im Exil
 Beni Prasad Verma (1941–2020), indischer Politiker
Chandra M. Varma (* 1942), indisch-US-amerikanischer Physiker
 Daya-Nand Verma (1933–2012), indischer Mathematiker (Algebra, nach ihm sind Verma-Module benannt)
 Deven Verma (1937–2014), indischer Schauspieler
 Inder Verma (* 1947), indisch-US-amerikanischer Molekularbiologe
 Indira Varma (* 1973), englische Schauspielerin
 Jagdish Sharan Verma (1933–2013), indischer Jurist, Chief Justice of India (Supreme Court)
 Krishna Kumar Verma (1931–2013), indischer Entomologe
 M. Ravi Varma (1926–2010), indischer Kameramann 
 Mahadevi Varma (1907–1987), indische Schriftstellerin
 Nirmal Verma (1929–2005), indischer Schriftsteller
 Pavan K. Varma (* 1953), indischer Diplomat, Historiker und Autor
 Raja Ravi Varma (1848–1906), indischer Maler
 Ram Gopal Varma (auch RGV oder Ramu; * 1962), südindischer Filmregisseur, Produzent und Drehbuchautor des Bollywoodkino
 Ramswaroop Verma (1923–1998), indischer Bürgerrechtler
 Ravindra Varma (1925–2006), indischer Politiker
 Sajjan Singh Verma (* 1952), indischer Politiker
 Sameer Verma (* 1994), indischer Badmintonspieler
 Sahib Singh Verma (1943–2007), indischer Politiker
 Sandip Verma, Baroness Verma (* 1959), britische Unternehmerin und Politikerin der Conservative Party
 Seema Verma, Leiterin der Zentren für die Programme Medicare und Medicaid unter US-Präsident Donald Trump
 Shafali Verma (* 2004), indische Cricketspielerin
 Shishpal Prakash Verma (* 1988), indischer Mittelstreckenläufer
 Sourabh Varma (* 1992), indischer Badmintonspieler
 Usha Verma (* 1963), indische Politikerin
 Uthradom Thirunal Marthanda Varma (1922–2013), indischer Adliger
 Virendra Verma (1916–2009), indischer Politiker

Varma steht außerdem für:
 Varma (Pensionsfonds), ein finnischer Pensionsfonds